, а также  и  — одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной «золотой рыбки» ( (Bloch, 1782)) выведенной в Японии и претендующей на королевский титул золотых рыбок. Благодаря этому виду было выведено много новых породных форм и вариаций золотой рыбки.

В России XIX века бытовало название «маруко».

Описание

Форма 
Золотая рыбка ранчу имеет толстое яйцевидное тело. Грудные и брюшные плавники маленькие — вдвое меньше высоты тела. Хвост треугольный, образованный двумя сросшимися хвостовыми плавниками. Спинной плавник отсутствует. Ствол позвоночника в хвостовой части искривлён вниз — под углом 90 градусов. Лучший обзор при наблюдении — сверху вниз.

Окрас 
Цветовые вариации современных ранчу разнообразны, однако наибольшую ценность представляют виды у которых губы, носовая часть, окружность глаз, а также жаберные крышки и плавники цветные; остальное может быть монотонно-бесцветно, причем, ещё больше ценится ранчу при равномерном расположении по телу маленьких цветных пятнышек, или же — окрашена только одна задняя часть и/или голова.

Вариации 

Выведено несколько породных вариаций ранчу с незначительными изменениями форм и различной окраски:
 Апельсиновый ранчу
 Шоколадный ранчу
 Металлический ранчу
 Ситцевый ранчу
 Чёрный ранчу
 При скрещивании ранчу с львиноголовкой была получена гибридная форма под названием «львиноголовая ранчу» — «шиши-гашира ранчу» или «ранчу с головой льва».

В аквариумистике 
Ввиду того что ранчу является выходцем тёплых стран Азии, они не очень подходят для прудово-декоративного хозяйства Европы и содержатся только в домашних аквариумах.

Критика 
По утверждению защитников природы и животных, эта порода рыб подверглась наиболее сильному насилию с целью получения новых «уродливых форм» и поведенческих характеристик, достигаемых при содержании и выращивании рыб в стеснённых условиях — без достаточного или избыточного количества воздуха (кислорода, растворённого в воде) и отсутствия света, перекармливания растительными и животными кормами с добавлением различных добавок для достижения видоизменений в формах тела и глаз, а также последующим закреплением полученных качеств в геноме будущих поколений.

См. также 
 Золотая рыбка
 Вуалехвост

Литература 
 Н. Ф. Золотницкий (1851—1920) «Аквариум любителя»
 Ильин М. Н. «Аквариумное рыбоводство», Издательство Московского университета 1977 год, 400 стр.
 Глейзер С. И., Плонский В. Д. «Необычный аквариум» — Москва: Знание, 1988 — с.192
 Andrews Dr. Chris, An Interpet Guide to Fancy Goldfish. Interpet Publishing, 2002, ISBN 1-902389-64-6.
 Bernhardt Karl-Heinz, Alle Goldfische und Schleierschwänze. In: Aqualog: reference fish of the world 11. ACS Verlag., Rodgau, 2001, ISBN 3-931702-78-2.
 Johnson Dr. Erik L., Hess Richard E., Fancy Goldfish: A Complete Guide to Care and Collecting. Shambala Publications, 2006, ISBN 0-8348-0448-4.
 Penze B., Tölg I., Goldfische und Kois. Ulmer Verlag, Stuttgart, 1993.
 Piechocki Rudolf, Der Goldfisch. Brehm Bücherei, 1990, ISBN 3-7403-0244-5.
 Smartt Joseph, Goldfish Varieties and Genetics: A Handbook for Breeders. Blackwell Science, 2001, ISBN 978-0-85238-265-3.
 Teichfischer B., Goldfische in aller Welt. Tetra Verlag., Berlin, 1994, ISBN 3-89745-095-X.

Примечания и сноски

Ссылки 
 Львиноголовка и ранчу
 Ранчу. «Стандарт Американского общества золотых рыбок» США, 1988 год 

Аквариумные рыбы
Золотые рыбки